Балтийская женская баскетбольная лига 2016/2017 являлся 23 сезоном баскетбольного турнира между женскими баскетбольными клубами. Первый раз победителем лиги стала российская команда «Динамо-Фарм», являющаяся фарм-клубом курского «Динамо».

Регламент 
Турнир проводился в три этапа:

1)  1-й групповой турнир — 11 команд в двух группах играют между собой по круговой системе дома и на выезде;

2) 2-й групповой турнир — лучшие 4 команды, из каждой группы, образуют две группы по 4 команды и играют между собой по круговой системе дома и на выезде, с учётом игр 1-го группового этапа

3) финальный — по две лучшие команды из каждой групп участвуют в Финале четырёх, который проводился на площадке одного из клубов по системе плей-офф.

Участники 

 * — в прошлом сезоне команда выступала под именем «1182 Таллин».

1-й групповой турнир

Группа «А»

Турнирная таблица

Группа «В» 

 *- матчи проходили в Гродно.

Турнирная таблица

2-й групповой турнир

Группа «С»

Турнирная таблица

Группа «D» 

 *- матчи проходили в Минске.

Турнирная таблица

Финал четырёх

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Итоговое положение 

   «ФКР Медиа/Рапла» 
   «Судува» 
 4.  «Энерга»

Лучшие 
По итогам «Финала четырёх» обладательницей MVP стала  Екатерина Поляшова («Динамо-Фарм»).

В символическую пятёрку также вошли:
  Ольга Фролкина («Динамо-Фарм»)
  Пиргит Пуу («ФКР Медиа/Рапла»)
  Лаура Сварите («Судува»)
  Клаудия Сосновска («Энерга»)

Лидеры сезона

Примечания

Ссылки 
 
 

Балтийская женская баскетбольная лига
2016 год в баскетболе
2017 год в баскетболе